— аниме-сериал 2013 года, являющийся частью серии Gundam. Режиссёром сериала стал Кэндзи Нагасаки, а сценарий написал Ёсукэ Курода, работавший также над Mobile Suit Gundam 00. Сериал был заявлен студией Sunrise под названием «1/144 Gundam Mobile» 2 июля 2013 года в честь намечающегося 35-летия франшизы.

В отличие от обычных сериалов Gundam, в центре Gundam Build Fighters находятся игрушечные модели «ганпла» — пластиковые модели роботов.

Премьера состоялась на японском телеканале TXN и на YouTube 7 октября 2013 года. Также была анонсирована одна манга по мотивам сериала Gundam Build Fighters Amazing (), выходящая в журнале Gundam Ace) и две лайт-новел: одна печатается в журнале Hobby Japan (Gundam Build Fighters Honno), другая в Dengeki Hobby Magazine (Gundam Build Fighter Document).

В 2014 году был снят сиквел Gundam Build Fighters Try.

Роли озвучивали 
 Микако Комацу — Сэй Иори
 Юи Исикава — Тина Косака
 Юити Накамура — Рикардо
 Минами Фудзии — Мао Ясака
 Сати Кокурю — Рэйдзи
 Такуя Сато — Тацуя Юки
 Котоно Мицуиси — Ринко Иори

Список серий

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 
Страница аниме на сайте TV Tokyo 
 

Build Fighters